Ел Ухе има више значења:

 Ел Ухе (Ахучитлан дел Прогресо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Ухе, Терено (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ухе (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ухе, Потреро (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику